Almada (família) — nome de família (apelido ou sobrenome)

Geografia 
 Almada — cidade portuguesa
 Almada (freguesia) — freguesia portuguesa

Outros 
 Almada Atlético Clube
 Almada Forum

Desambiguações de topônimos